Каран Василь Талемонович — тренер-викладач з легкої атлетики, Заслужений тренер України
 Каран Македонський — цар Македонії

Каран — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Каран — село, Буздяцький район, Башкортостан
 Каран — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Каран — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Каран — село, Чекмагушівський район, Башкортостан

Див. також 
 Роз'їзда Каран
 Тукмак-Каран